El Torneig de Newport 2018, oficialment conegut com a Dell Technologies Hall of Fame Open 2018, és una competició tennística jugada sobre gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 22 de juliol de 2018 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

El tennista Steve Johnson va guanyar el segon títol de la temporada.

En aquesta edició del torneig van ser seleccionats els tennistes Michael Stich i Helena Sukova per entrar a formar part de l'International Tennis Hall of Fame.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018